Грейха́унд:
 Грейхаунд — порода собак.
 «Грейхаунд» — британское прозвище бронеавтомобиля M8 (США) периода Второй мировой войны.
 «Грейхаунд» — американский фильм 2020 года.
 «Грейхаунд» — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс, по кодификации НАТО — SA-22 Greyhound.